Ноема ( - приємна, дружня) — дружина Елімелеха і свекруха Рут, одна з головних фігур Книги Рут.
 Ноема (філософія) — мислене уявлення про предмет.